O Grand Prix de Verão de Salto de Esqui é uma competição anual organizada pela Federação Internacional de Esqui desde 1994 e realizada em pistas com superfície de plástico e grama. Acontece geralmente entre julho e outubro.

Vencedores

Masculino

Feminino

Referências 
Central de resultados do Grand Prix no site oficial da Federação Internacional de Esqui 

Salto de esqui